Příjmení Chiesa nosí více osobností:

 Enrico Chiesa (* 1970) – italský fotbalový útočník 
 Federico Chiesa (* 1997) – italský profesionální fotbalista
 František Chiesa (1874–1946) – italský presbyter